Ярослав — мужское имя славянского происхождения.

Известные по имени 
 Ярослав Александрович (ум. 1344) — князь Пронский, великий князь Рязанский.
 Ярослав Александрович (ум. 1435) — князь Городецкий.
 
 
 Ярослав Изяславич (ок. 1132—1180) — князь Туровский, Новгородский, Луцкий, Великий князь Киевский.
 Ярослав Мстиславич Красный (ум. 1199) — князь Переяславль-Залесский, Новгородский, Волоколамский, Переяславский.
 Ярослав Романович (ум. 1299) — князь Пронский, великий князь Рязанский.
 Ярослав Святополчич (ум. 1123) — князь Волынский.
 Ярослав Святославич (ум. 1129) — князь Рязанский, Черниговкий и Муромский.
 
 Ярослав Ярославич (1230—1272) — князь Тверской и Владимирский.

Геральдика 
 Ярослав — польский дворянский герб.

Корабли 
 Ярослав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1784 году.
 Ярослав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1799 году.

География 
 Ярослав — город, Подкарпатское воеводство, Польша.
 Ярослав — гмина, Подкарпатское воеводство, Польша.
 Ярослав — село, Западно-Поморское воеводство, Польша.
 Ярослав — посёлок, Нижнесилезское воеводство, Польша.
 Ярослав — часть муниципалитета, Краловеградецкий край, Чехия.
 Ярослав — муниципалитет, Пардубицкий край, Чехия.

См. также 
 «Ярослав. Тысячу лет назад» — российский историко-приключенческий фильм 2010 года о Ярославе Мудром.
 Ярослав Мудрый (значения)
 Ярославль (значения)